Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – piesza pielgrzymka na Jasną Górę z archidiecezji poznańskiej. Trasa pielgrzymki liczy ok. 300 km i jest podzielona na 8 etapów. Wyjście z Poznania ma miejsce 6 lipca, zaś wejście na Jasną Górę odbywa się 15 lipca. Pielgrzymka odbywa się od roku 1934.

W 2012 roku do Częstochowy doszło ok. 1800 pątników.

Zobacz też 
 Piesze pielgrzymki na Jasną Górę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Archidiecezja poznańska
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę